Bangemann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bangemann (1881–1966), deutscher Reisekaufmann
 Herbert Bangemann (1897–1969), deutscher Kommunalpolitiker
 Martin Bangemann (1934–2022), deutscher Politiker (FDP)
 Oskar Bangemann (1882–1942 oder später), deutscher Holzstecher, Holzschneider und Hochschullehrer
 Walter Bangemann (1907–1973), deutscher Reisekaufmann